Niemcy:
 Berlin-Hermsdorf – dzielnica Berlina
 Berlin-Hermsdorf – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Hermsdorf